Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2011, även JVM i ishockey 2011, var den 35:e upplagan som arrangerades av IIHF.

Toppdivisionen JVM spelades i Buffalo, New York, USA, under perioden 26 december 2010 – 5 januari 2011.JVM Division I grupp A spelades i Babrujsk, Vitryssland, under perioden 13 – 19 december 2010.
JVM Division I grupp B spelades i Bled, Slovenien, under perioden 12 – 18 december 2010.JVM Division II grupp A spelades i Eindhoven, Nederländerna, under perioden 13 – 19 december 2010. JVM Division II grupp B spelades i Miercurea Ciuc, Rumänien, under perioden 13 – 19 december 2010. 
JVM Division III spelades i Mexico City, Mexiko, under perioden 9 – 15 januari 2011. Slutställning
¦¦ Flyttas upp

¦¦ Flyttas ned

 Toppdivisionen 
 Inledande omgång 

 Grupp A 
Not: S = Spelade matcher, V = Vinster efter ordinarie 60 min, ÖV = Vinst efter 5 min förlängning eller straffar, ÖF = Förlust efter 5 min förlängning eller straffar, F = Förlust efter ordinarie 60 min, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Alla tider är lokala (EST/UTC-5)

 Grupp B 
Not: S = Spelade matcher, V = Vinster efter ordinarie 60 min, ÖV = Vinst efter 5 min förlängning eller straffar, ÖF = Förlust efter 5 min förlängning eller straffar, F = Förlust efter ordinarie 60 min, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Alla tider är lokala (EST/UTC-5)

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

 Nedflyttningsomgång 
Not: S = Spelade matcher, V = Vinster efter ordinarie 60 min, ÖV = Vinst efter 5 min förlängning eller straffar, ÖF = Förlust efter 5 min förlängning eller straffar, F = Förlust efter ordinarie 60 min, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Lagen tog med sig resultaten i inbördes möte från det inledande gruppspelet.

Poängliga
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, Pts = Poäng, +/- = Om man varit inne på flest mål framåt eller bakåt

 Division I 
Grupp A spelades i Babrujsk, Vitryssland mellan 13 och 19 december 2010 och Grupp B spelades i Bled, Slovenien mellan 12 och 18 december 2010. Lettland (Grupp A) och Danmark (Grupp B) spelar i toppdivisionen vid Junior-VM 2012, medan Litauen och Ukraina spelar i Division II.Grupp A 
 
 
 
 
 Grupp B 
 
 
 
 
 

Resultat Grupp A
Not: S = Spelade matcher, V = Vinst efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng.

Resultat Grupp B
Not: S = Spelade matcher, V = Vinst efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng.

 Division II 
Grupp A spelades i Eindhoven, Nederländerna och Grupp B spelades i Miercurea-Ciuc, Rumänien. Båda grupperna avgjordes mellan den 13 och 19 december 2010. Frankrike (Grupp A) och Polen (Grupp B) spelar i Division I vid Junior-VM 2012, medan Island och Kina spelar i Division III.Grupp A 
 
 
 
 
 Grupp B'''

Resultat Grupp A
Not: S = Spelade matcher, V = Vinst efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng.

Resultat Grupp B
Not: S = Spelade matcher, V = Vinst efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng.

Division III 
Division III spelades i Mexico City, Mexiko mellan 9 och 18 januari 2011. Mexiko och Serbien spelar i Division II vid Junior-VM 2012.

Följande lag deltog i Division III VM: 

 
 
 
 
 
 
 

Öppningsmatchen mellan Mexiko och Bulgarien spelades utomhus på torget Zócalo, arrangörerna förväntade sig 50 000 åskådare!

Det dök dock "bara" upp 3000, vilket får ses som en framgång då genomsnittet på en Div III match i JVM ligger på 100-200 åskådare. Mexiko vann matchen med 8-0.

Resultat

Not: S = Spelade matcher, V = Vinst efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng.

Referenser

Externa länkar
 Matcherna och resultaten i Topp-Divisionen på IIHF:s webbplats
 Resultaten Division I Grupp A på IIHF:s webbplats
 Resultaten Division I Grupp B på IIHF:s webbplats
 Resultaten Division II Grupp A på IIHF:s webbplats
 Resultaten Division II Grupp B på IIHF:s webbplats
 Resultaten Division III på IIHF:s webbplats

2010 i Nederländerna
2010 i Rumänien
2010 i Slovenien
2010 i USA
2010 i Vitryssland
2011 i Mexiko
2011 i USA
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i USA
Internationella ishockeytävlingar i Belarus
Ishockeysäsongen 2010/2011
Sport i Buffalo, New York
Sportevenemang i Eindhoven
Sportevenemang i Mexico City
2011
Sportevenemang i delstaten New York
Mexico City under 2000-talet
Delstaten New York under 2000-talet
Eindhoven under 2000-talet